Żar peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Łódź
 Żar, un village
 Żar, une montagne des chaînes montagneux des Beskides